Existuje nebo existovalo více sakrálních staveb v různých obcích, městysech a městech, pojmenovaných Kaple Kalvárie:
 Kaple Kalvárie (Hodkovice nad Mohelkou) – součást křížové cesty v Hodkovicích nad Mohelkou, která vede na Kostelní vrch u tohoto města v okrese Liberec
 Kaple Kalvárie (Horní Dvořiště) – součást křížové cesty u Horního Dvořiště, okres Český Krumlov
 Kaple Kalvárie (Jáchymov) – památkově chráněná výklenková kaple ve zdi hřbitova v areálu kostela Všech Svatých ve městě Jáchymov, okres Karlovy Vary
 Kaple Kalvárie (Petřínské sady) – kaple z roku 1735, průčelí je zdobeno sgrafity podle návrhu malíře Mikoláše Alše. Nachází se v Petřínských sadech, Praha 1 – Malá Strana
 Kaple Kalvárie (Milešov) – u obce Milešov, okres Litoměřice
 Kaple Kalvárie (Stonařov) – barokní kaple u farního kostela sv. Václava v městyse Stonařov, okres Jihlava
 Kaple Kalvárie (Velký Šenov) – zaniklá neoklasicistní kaple postavená roku 1869, stávala uprostřed křížové cesty ve městě Velký Šenov, okres Děčín